Casseau est une rivière française ;
 un casseau (typographie) est une partie de la casse (typographie) (une casse comprend deux casseaux, un pour les capitales ou haut-de casse, un pour les bas-de-casse), ou une petite casse contenant des types particuliers. Par extension, le terme désigne aussi le contenu, un caractère typographique représentant un dessin, ou dingbats.
 un casseau (ou cassot) est l'équivalent au Québec d'une barquette, comme contenant pour de petits fruits ou légumes, ou des frites.